Бретнијер може да се односи на:

 Бретнијер (Ду), насељено место у Француској, у департману Ду
 Бретнијер (Златна обала), насељено место у Француској, у департману Златна обала
 Бретнијер (Дампјер), насељено место у Француској, у департману Јура
 Бретнијер (Шосен), насељено место у Француској, у департману Јура